Verso la vita (Les bas-fonds), film diretto da Jean Renoir (1936)
Verso la vita, film diretto da Dino Risi (1947)